La Route nationale 569 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 La route nationale 569 en France.
 La route nationale 569 en Belgique.

Voir aussi